Кэрри Шрайнер (род. 14 сентября 1998 года) — немецкая автогонщица. Она будет выступать в Академии F1 за команду ART Grand Prix.

Биография 
Кэрри Шрайнер начала свою карьеру в автоспорте с картинга. В период с 2011 по 2014 год она участвовала в ADAC Kart Masters, добившись наибольшего успеха в 2012 году, когда выиграла титул чемпиона X30 среди юниоров.

Затем она переключилась на формульные гонки и участвовала в немецкой Формуле-4 в 2015 и 2016 годах. В то же время она участвовала в британской Формуле-4 в 2016 году, где заняла 17-е место в общем зачете.

В 2017 году Шрайнер перешла в класс автомобилей GT в серию Lamborghini Super Trofeo, участвуя в нескольких чемпионатах GT в течение следующих двух лет. Она заняла второе место в Lamborghini Super Trofeo Middle East в 2017 году, а год спустя выиграла категорию Pro-Am в той же серии с Konrad Motorsport, а также участвовала в чемпионате Европы Lamborghini Super Trofeo с австрийской командой. В то же время она соревновалась с гоночной командой FFF Racing Team в Lamborghini Super Trofeo Asia в 2017 году.

В серии DMV GT & Touring Car Cup она выступала на Audi R8 LMS GT3 с 2017 по 2019 год, сначала с командой Aust Motorsport, а затем с 2018 года с командой Rutronik Racing, выиграв чемпионат в 2018 году. В результате она перешла в ADAC GT Masters с той же командой, заняв 24-е место в чемпионате в своем первом сезоне в серии со штурманом Деннисом Маршаллом.

С 2018 года Шрайнер регулярно участвует в гонках на выносливость трассы Нюрбургринг. Получив лицензию класса А, она стала одним из гонщиков-основателей программы WS Racing «Только для девочек»; пытаясь привлечь больше женщин к спорту. С 2019 года Шрайнер вместе с командой участвовала в четырех гонках «24 часа Нюрбургринга», выиграв свой класс в «24 часах Нюрбургринга» 2021 года. С 2021 года она перешла в класс SP9 для машин GT3, конкурируя с Racing One и SchnitzelAlm Racing.

В 2021 году Шрайнер стартовала в серии BMW M2 Cup - серии с одним автомобилем, которая является серией поддержки DTM. Одновременно она выступала в итальянском чемпионате GT за команду AF Corse, заняв второе место на трассе Валлелунга с Антонио Фуоко.

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Германии
Картингисты
Пилоты ADAC Формулы-4
Пилоты Британской Формулы-4
Пилоты Академии F1